THU steht als Abkürzung für:

 Thule Air Base (grönländisch: Pituffik), eine nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1951 erbaute Air Base der USA im südlichen Teil der Hayes-Halbinsel in Avanersuaq, Grönland nach dem IATA-Code 
 Thuri, ISO 639-3 Code für die Nilo-saharanische Sprache im Sudan
 Tsinghua-Universität, Universität in Peking, China
 Tunghai-Universität, Universität in Taichung, Taiwan
Technische Hochschule Ulm, Hochschule für angewandte Wissenschaften in Ulm

THu steht als Abkürzung für:

 Technische Hundertschaft, eine Einheit der Bereitschaftspolizei

Thu steht für:

 Donnerstag, englische Abkürzung von Thursday
 Thu Dao Mot, Hauptstadt der Provinz Binh Duong in Vietnam
 Trung Thu, das vietnamesische Mittherbstfest

Thu ist der Name folgender bekannter Personen:

 Dương Thu Hương (* 1947), vietnamesische Schriftstellerin und Dissidentin
 Min Min Thu (* 1988), burmesischer Fußballspieler
 Tạ Thu Thâu (1906–1945), Führer der Vierten Internationale in Vietnam
 Thu Hương, Pseudonym des vietnamesischen Radioreporters Trinh Thi Ngo (* 1931)

THU